Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Charlie Pasarell 6-3 3-6 6-2 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1973